Queen — banda britânica de rock
Queen (álbum de Queen)
Queen (álbum de Minaj)
Estação Queen — do metropolitano de Toronto

Desambiguações de música